Biografies
 Epifani de Fortuny i de Carpi, (Barcelona, 7 d'abril de 1838 - 7 d'abril de 1924) fou un empresari i polític català.
 Epifani de Fortuny i Salazar, (Barcelona, 1898 — 1 de juliol de 1989) fou un arqueòleg i enginyer agrari català.

Edificis
 Casa Epifani de Fortuny de Barcelona